Сезон 1956/57 — первый сезон для футбольного клуба НОАД из Тилбурга в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов, и тридцать восьмой с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был Кес ван Дейке. 

В чемпионате Нидерландов команда стартовала 2 сентября 1956 года с домашнего поражения от клуба БВК Амстердам, а завершила сезон 30 мая 1957 года гостевым поражением от амстердамского «Аякса». По итогам первенства страны НОАД занял двенадцатое место — лучшим бомбардиром клуба стал Ян Мейер, забивший 19 голов в 34 матчах чемпионата.

В розыгрыше Кубка Нидерландов клуб завершил своё выступление на стадии третьего раунда.

Состав команды

Чемпионат Нидерландов

Результаты по турам

Статистика выступлений в чемпионате

Результаты матчей 
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

19-й тур

20-й тур

21-й тур

22-й тур

23-й тур

24-й тур

25-й тур

26-й тур

27-й тур

28-й тур

29-й тур

30-й тур

10-й тур

31-й тур

32-й тур

33-й тур

34-й тур

Кубок Нидерландов

Результаты матчей 
Район Юг 1

2-й раунд

3-й раунд

Статистика игроков

Чемпионат Нидерландов 
 Игроки отсортированы по количеству сыгранных матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбол в Нидерландах в сезоне 1956/57 

Сезоны ФК НОАД
Сезоны футбольных клубов 1956/1957